Protonotar bezeichnet

 Protonotarius, leitender Notar einer Kanzlei für weltliche und kirchliche Herrschaften und Städte, seit der Antike 
 Apostolischer Protonotar, Prälaten der römischen Kurie oder auch Träger eines hochrangigen päpstlichen Ehrentitels